Jules Vuillemin, een Frans filosoof
 Lucy Vuillemin, een Frans zangeres
 Philippe Vuillemin, een Frans stripauteur